Емилио Естевез () је амерички глумац, рођен 12. маја 1962. године у Стејтен Ајланду, Њујорк (САД). Син је Мартина Шина и брат Чарлија Шина.

Филмографија 

|-
| 1980. || || -{Seventeen Going on Nowhere}- || - || 
|-
| 1981. || || -{To Climb a Mountain}- || - || 
|-
| 1982. || || -{In the Custody of Strangers}- || Danny Caldwell || 
|-
| 1982. || || -{Tex}- || Johnny Collins || 
|-
| 1983. || || -{The Outsiders}- || Keith 'Two-Bit' Mathews || 
|-
| 1983. || || -{Nightmares}- || J.J. Cooney (segment "Bishop of Battle") || 
|-
| 1984. || || -{Repo Man}- || Otto Maddox, Repo Man || 
|-
| 1985. || Јутарњи клуб || -{The Breakfast Club}- || Andrew 'Andy' Clark || 
|-
| 1985. || || -{St. Elmo's Fire}- || Kirby Keger || 
|-
| 1985. || || -{That Was Then... This Is Now}- || Mark Jennings || 
|-
| 1986. || || -{Maximum Overdrive}- || Bill Robinson || 
|-
| 1986. || || -{Wisdom}- || John Wisdom || 
|-
| 1987. || Заседа || -{Stakeout}- || детектив Бил Рајмерс || 
|-
| 1988. || Млади револвераши || -{Young Guns}- || William H. 'Billy the Kid' Bonney || 
|-
| 1989. || || -{Nightbreaker}- || Dr. Alexander Brown (Past) || 
|-
| 1990. || Млади револвераши 2 || -{Young Guns II}- || William H. 'Billy the Kid' Bonney || 
|-
| 1990. || || -{Men at Work}- || James St. James || 
|-
| 1992. || || -{Freejack}- || Alex Furlong || 
|-
| 1992. || || -{The Mighty Ducks}- || Gordon Bombay || 
|-
| 1993. || Бесмртно оружје || -{Loaded Weapon 1}- || Sgt. Jack Colt || 
|-
| 1993. || || -{Another Stakeout}- || Detective Bill Reimers || 
|-
| 1993. || || -{Judgment Night}- || Frank Wyatt || 
|-
| 1994. || || -{D2: The Mighty Ducks}- || Coach Gordon Bombay || 
|-
| 1996. || || -{The War at Home}- || Jeremy Collier || 
|-
| 1996. || || -{D3: The Mighty Ducks}- || Gordon Bombay || 
|-
| 1998. || || -{Dollar for the Dead}- || Cowboy || 
|-
| 1999. || || -{Late Last Night}- || Dan || 
|-
| 2000. || || -{Rated X}- || Jim Mitchell || 
|-
| 2000. || || -{Sand}- || Trip || 
|-
| 2003. || || -{Reyes magos, Los}- || Jimmy || глас 
|-
| 2005. || || -{The L.A. Riot Spectacular}- || Officer Powell || 
|-
| 2006. || || -{Bobby}- || Tim || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1962.
Амерички глумци